Сент Џеневив има више значења:
 Округ Сент Џеневив (Мисури)
 Сент Џеневив (Мисури)